Aa, tipus de lava vegeu Colada#_Aa
 Aa (gènere), gènere d'orquídies 
 Biografies:
 Pieter van der Aa, editor i geògraf neerlandès
 Hubertus Antonius van der Aa, botànic
 Aa (DC Comics), personatge de ficció de DC Comics
 Toponímia:
 Aa en Hunze, municipi de la província de Drenthe, al nord-est dels Països Baixos
 Aa (França), riu a Flandes francès
 Aa (Dieze), afluent del Dieze (Països Baixos)
 Aa (Kleine Nete), afluent del Kleine Nete (Bèlgica)
 Aa (Werre), afluent del Werre (Alemanya)
 Abreviacions:
 Aa, abreviació científica pel botànic Hubertus Antonius van der Aa
 Aa (Avisar a), iniciativa per incorporar en les agendes dels telèfons mòbils aquestes sigles com a entrada del número de telèfon de les persones properes.
 Aa o aminoàcid, compost orgànic 
 AA American Airlines, aerolínia internacional dels Estats Units d'Amèrica 
 AA o Alcohòlics Anònims
 AA o Andecha Astur, partit polític nacionalista d'esquerres asturià